Файер:
 Файер ( — огонь) — сленговое или разговорное название фальшфейера.

Файер — фамилия.

Известные носители 
 Файер, Эндрю (род. 1959) — американский учёный, молекулярный генетик, профессор Стэнфордского университета.
 Файер, Юрий Фёдорович (1890―1971) ― советский российский дирижёр, скрипач, народный артист СССР, лауреат четырёх Сталинских премий.

Псевдоним 
 Джада Файер (настоящее имя Тениша Роберта Майлз; род. 1976) — американская порноактриса.